Strumica, grad na jugozapadu Republike Makedonije
 Strumica (rijeka), rijeka u jugoistočnoj Makedoniji